Housuo bezeichnet:

 Housuo (Fuyuan) (后所镇), Großgemeinde im Kreis Fuyuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Housuo (Muli) (后所乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Muli in der chinesischen Provinz Sichuan
 Housuo (Shanyin) (后所乡), Gemeinde im Kreis Shanyin in der chinesischen Provinz Shanxi